Лев Самсонов:
 Самсонов, Лев Алексеевич (известен как: Влади́мир Емелья́нович Макси́мов; 1930—1995) — русский писатель, публицист, редактор.
 Самсонов, Лев Михайлович (род. 1931) — профессор, доктор наук.
 Самсонов, Лев Николаевич (?—1882) — русский актёр и писатель.